Ольховское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Волгоградская область
 Ольховское сельское поселение — входит в Ольховский район

Курганская область
 Ольховское сельское поселение — входит в Шадринский район

Липецкая область
 Ольховское сельское поселение — входит в Лебедянский район

Пермский край 
 Ольховское сельское поселение — входит в Чайковский район

Рязанская область
 Ольховское сельское поселение — входит в Ухоловский район
 Ольховское сельское поселение — входит в Шацкий район